Большие охотники проекта 122 типа «БО-2» — противолодочные корабли, состоявшие на вооружение ВМФ СССР в годы и после ВОВ.

История проектирования 
Спроектированы в Горьковском ЦКБ-51 под руководством главного конструктора К. Д. Корнилова и использовались для эскортирования и действий по вызову вне районов баз и охраны водного района (ОВР).
Дальнейшим развитием проекта являлись большие охотники проектов 122а и 122-бис.

История строительства 
Список больших охотников проекта 122А

В 1939—1940 годах заложено 4 единицы для Морпогранохраны — «Янтарь», «Топаз», «Алмаз» и «Яхонт». «Топаз» погиб во время Таллинского перехода.

Литература 
 Патянин С. В., Корабли Второй мировой войны, ВМФ СССР 1941—1945, Москва, Журнал «Морская кампания» № 3(24) 2009 год

Ссылки 
 Большие морские охотники проект 122
 Проект 122 — большие охотники за подводными лодками

Боевые катера СССР
Корабли СССР периода Второй мировой войны
Малые противолодочные корабли
Охотники за подводными лодками по проектам